Vicente López y Portaña (1772-1850), un peintre espagnol surtout connu pour avoir réalisé l'un des portraits les plus célèbres de Francisco de Goya ;
 Vicente López y Planes (1785-1856), un écrivain et homme politique argentin, président de l'Argentine en 1827 ;
 Vicente López Carril (1942-1980), un coureur cycliste espagnol.

 Vicente López, une province de Buenos Aires ;
 Vicente López, une ville du partido précédent.